Montgomery County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Montgomery County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 76000441
 Montgomery County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001122
 Montgomery County Courthouse (Illinois), ID-Nr. 94001266
 Montgomery County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000259
 Montgomery County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001737
 Montgomery County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 70000510